Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2016 года  проходил с 18 по 27 октября в Измире (Турция) одновременно с чемпионатом Европы среди женщин в форматах основная программа, рапид, блиц и супер-блиц. Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек). Чемпионом Европы стал Алексей Чижов. Второй и третий призёр были определены по разнице в третьем коэффициенте. Ими стали Рул  Бомстра и Мартейн ван Эйзендорн соответственно.

По результатам чемпионата путёвки на чемпионат мира 2017 года завоевали россияне Алексей Чижов и Муродулло Амриллаев, голландцы Мартейн ван Эйзендорн и Ваутер Волф, представители Украины Артём Иванов и Франции Оскар Лоньон.

Итоговое положение

Основная программа 
Соревнование проходило по швейцарской системе в 9 туров. Приняли участие 32 спортсмена из 14 стран. Средний рейтинг турнира 2219.
 Участники

GMI — международный гроссмейстерMI — международный мастерMF — мастер ФМЖД

Итоговое положение

Рапид

Блиц

Примечания

Ссылки 
 European Championship 2016
 Сайт чемпионата
 Результаты основной программы на сайте KNDB
 Результаты рапида
 Результаты блица

Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Измире
Шашки
Октябрь 2016 года
Международные соревнования по шашкам в Турции
Чемпионаты Европы в Турции